Гоув () — англоязычные фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
  (1867—1948) — американский врач.
  (род. 1971) — американский гольфист.
  (род. 1940) — южноафриканская крикетистка.
  (1824—1862) — участник Гражданской войны в США.
  (род. 1951) — американская женщина-политик из Нью-Джерси.
 Гоув, Дэвид (род. 1978) — американский хоккеист.
  (род. 1973) — ведущая на шотландском телевидении.
 Гоув, Майкл (род. 1967) — британский политик.
  (1890—1973) — игрок в австралийский футбол.
  (1822—1900) — американский политик.
  (1902—1972) — редактор словаря Уэбстера (Webster’s dictionary).
 Гоув, Эльма Мэри (1832—1921) — американская художница.

Имя 
  (1815—1881) — американский политик.
  (род. 1945) — американский музыкант.

Топоним 
  — полуостров в Австралии.
 Гоув — аэропорт на полуострове Гоув.
 Гоув — округ в штате Канзас, США.

См. также 
 Гоувальд